Atari STacy – komputer przenośny firmy Atari
 Stacy (1990-) – malezyjska piosenkarka

 W USA
 Stacy – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
 Stacy (ang. Stacy Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret